Университет Квинс ():
 Университет Квинс в Белфасте — государственный университет в Белфасте.
 Университет Куинс в Кингстоне — канадский исследовательский государственный университет в городе Кингстон в провинции Онтарио.